

Presentación previa 
Por ser un torneo nuevo no tiene campeones defensores.

Gong Maoxin y Peng Hsien-yin ganaron el título tras derrotar en la final Lee Hyung-taik y Danai Udomchoke.

Cabeza de serie

 ' Gong Maoxin /  Peng Hsien-yin (Campeones)
  James Cerretani /  Andrew Whittington (Primera ronda)

<ol start=3>
  Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana ''(Semifinales)
  Toshihide Matsui /  Frederik Nielsen ''(Cuartos de final)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Lecoq Seoul Open 2015